Juan David Cabal Murillo (Cali, 8 de enero de 2001) es un futbolista colombiano que juega como defensa en el Hellas Verona F. C. de la Serie A de Italia.

Clubes y estadísticas

Palmarés

Torneos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Atlético Nacional
|}
Nacidos en Cali